Чернореченский:
 Чернореченский каньон в Крыму.
 Чернореченский мост в Санкт-Петербурге
 Чернореченский редут.

Населённые пункты 
 Чернореченский — хутор в Даниловском районе Волгоградской области.
 Чернореченский — село в Ивановском районе Ивановской области.
 Чернореченский — посёлок в Пудожском районе Карелии.
 Чернореченский — посёлок в Верхнекамском районе Кировской области.
 Чернореченский — посёлок в Княжпогостском районе Коми.
 Чернореченский — посёлок в Искитимском районе Новосибирской области.
 Чернореченский — посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области.

См. также 
 Чернореченский проспект
 Чернореченская
 Чернореченское сельское поселение